Den Nachnamen Stoppe tragen folgende Personen:

 Daniel Stoppe (1697–1747), deutscher Schullehrer und schlesischer Gelegenheitsdichter
 Dirk Stoppe (* 1971), deutscher Drehbuchautor und Filmeditor
 Sebastian Stoppe (* 1978), deutscher Medienwissenschaftler, Bibliothekar, Projektmanager und Filmemacher

siehe auch: Stobbe